Аль-Мансу́р () — имя арабского происхождения.

Персоналии
 Абу Джафар аль-Мансур (712—775) — второй халиф из династии Аббасидов, основатель Багдада.
 Аль-Мансур Биллах (914—953) — халиф Фатимидского халифата в 946—953 годах.
 Аль-Мансур ибн Бологгин (ум. 996) — второй эмир династии Зиридов (984—996).
 Якуб аль-Мансур (ок. 1160—1199) — третий халиф династии Альмохадов (1184—1199).
 Аль-Мансур Умар I — основатель и первый султан средневекового южно-аравийского государства Расулидов в 1229—1250 годах.
 Аль-Мансур Нур ад-Дин Али (1242—?) — мамлюкский султан Египта в 1257—1259 годах, сын Айбека.
 Аль-Мансур Калаун — мамлюкский султан Египта из династии Бахритов, правивший с 1279 по 1290 год.
 Аль-Мансур Али II — мамлюкский султан Египта из династии Бахритов (1376—1382).
 Ахмад аль-Мансур (1549—1603) — шериф Марокко, представитель династии Саадитов, правивший в 1578—1603 годах.
 Хаифа аль-Мансур (род. 1974) — первая женщина-кинорежиссёр Саудовской Аравии. См. также 
 Мансур
 Мухаммад аль-Мансур